
Molekulska formula -{C19H21NO2}- se može odnositi na:
 Nuciferin
 Propilnorapomorfin
 -{URB602}-
 -{SKF-77,434}-